Voser ist der Familienname folgender Personen:

 Céline-Giulia Voser, eigentlicher Name von Cégiu (* 1984), italienisch-schweizerische Musikerin, Produzentin und Komponistin
 Hans Voser (1919–1992), Schweizer Architekt
 Kay Voser (* 1987), Schweizer Fußballspieler
 Nathalie Voser (* 1963), Schweizer Rechtswissenschaftlerin
 Peter Voser (* 1958), Schweizer Manager
 Susanne Voser (* 1967), Schweizer Politikerin

Siehe auch:
 Foser